Бударка может обозначать:
 
 Бударка — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Бударка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Бударка — река в Калиннинградской области.
 Бударка (будара) — плетёная транспортно-грузовая или рыболовная парусно-гребная лодка.